Карамзи́н — русская фамилия татарского происхождения. Русифицированная форма фамилии .

Известные носители:
 
 Карамзин, Андрей Николаевич (1814—1854) — полковник, сын Николая Михайловича Карамзина.
 Карамзин, Николай Михайлович (1766—1826) — русский историк, писатель, поэт.



См. также 
 Карамзины